Michael Lee (1969-2008), batterista inglese
 Michael Rahjoan Lee (n. 1986), cestista statunitense